Прва лига СР Југославије у сезони 1995/96. је било четврто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза СР Југославије. Ове сезоне се у лиги такмичило укупно 20 клубова.

Најбољи стрелац првенства је био Војислав Будимировић (Чукарички), који је постигао 23 гола.

Састав Прве лиге СР Југославије у сезони 1995/96

Јесен

IА

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

IБ

Пролеће

IА 

Поз. = Позиција; ИГ = Одиграо; П = Победа; Н = Нерешено; И = Изгубио; ГД = Постигао голова; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика; Бонус бод. = Бонус бодови добијени у јесењем делу IА и IБ лиге; Бод. = Укупно бодова, бонус бодови + бодови освојени у пролећном делу

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

IБ 

Поз. = Позиција; ИГ = Одиграо; П = Победа; Н = Нерешено; И = Изгубио; ГД = Постигао голова; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика; Бонус бод. = Бонус бодови добијени у јесењем делу IА и IБ лиге; Бод. = Укупно бодова, бонус бодови + бодови освојени у пролећном делу

Бараж за улазак у IА лигу 
Играју се две утакмице, код куће и у гостима, победник у укупном резултату обезбеђује учешће у Првој IА лиги у сезони 1996/97.

|}

Бараж за опстанак 
Играју се две утакмице, код куће и у гостима, победник у укупном резултату обезбеђује учешће у Првој IБ лиги у сезони 1996/97.

|}

Резултати клубова прве лиге СР Југославије у европским такмичењима 1995/96.

Референце

Спољашње везе 
 Прва лига СР Југославије - сезона 1995/96 на rsssf.com

С
Сезона 1995/96. у југословенском фудбалу